Zr.Ms. Reinier Claeszen (1859) - driemaster zeilschip/schroefstoomschip
 Hr.Ms. Reinier Claeszen (1894) - ramschip, later gekwalificeerd als monitor
 Reinier Claeszen - Nederlands vice-admiraal en naamgever van bovenstaande schepen